Щетинкино — название населённых пунктов и одной железнодорожной станции в России:

 Щетинкино — село в Курагинском районе Красноярского края.
 Щетинкино — железнодорожная станция при одноимённом селе в Курагинском районе Красноярского края.
 Щетинкино — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Щетинкино — деревня в Некоузском районе Ярославской области.